Ибрагим Магомедов (род. 8 июня 1976 года, Махачкала) — бывший боец смешанного стиля, выступавший в категории тяжёлого веса (свыше 93 кг). Выиграл ряд турниров, выступал в крупнейших российских организациях М-1 (2001—2005 годы, 2009 год) и IAFC (2006—2008 годы), в 2005 году провёл бой в одной из ведущих мировых организаций Pride FC.

Карьера 

В боях смешанного стиля Магомедов дебютировал в октябре 2000 года, победив японца Рюси Янагисаву. С 2001 года Ибрагим стал бойцом одной из ведущих российских организаций М-1. Из первых его побед следует выделить бои с крепким американцем Беном Ротвеллом (13-2) в ноябре 2002 года и с сильным бойцом из другой российской организации IAFC Сергеем Терезиновым (8-1) в апреле 2003 года.
Наиболее успешным для Магомедова стал 2004 год, когда он выиграл турнир 2 Hot 2 Handle в Голландии и гран-при М-1, побив в финале одного из лучших российских бойцов Мартина Малхасяна. Победы выделяли Ибрагима, учитывая что действующий чемпион М-1 в тяжёлом весе Роман Зенцов проиграл в 2004 году все проведённые поединки.
В 2005 году на волне успеха Ибрагим вышел на бой в Pride FC против одного из лучших тяжеловесов мира хорвата Мирко Филиповича. Этот бой Магомедов проиграл нокаутом в первом раунде. Поражением закончилась и его попытка отобрать титул чемпиона М-1 у Романа Зенцова в ноябре того же года.
С 2006 года Магомедов перешёл в организацию IAFC, в рамках которой выиграл Кубок Чемпионов в 2006 году и турнир на Кубок мэра г. Хабаровска в 2007 году.
В марте 2009 года после беспроигрышной серии на протяжении трёх с половиной лет Ибрагим вышел на бой с Александром Емельяненко, однако проиграл в первом раунде техническим нокаутом из-за полученного рассечения.
После поражения в декабре 2009 года от Александра Волкова 37-летний Ибрагим Магомедов завершил карьеру бойца.

Титулы и достижения

Смешанные боевые искусства 

 2007 победитель турнира на Кубок мэра г. Хабаровска (+93 кг)
 2006 победитель Кубка Чемпионов IAFC (+93 кг)
 2004 победитель гран-при М-1 (+93 кг)
 2004 победитель турнира 2 Hot 2 Handle (+93 кг)

Боевое самбо 

 2004 чемпионат мира WCSF  +90 кг

Статистика в смешанных единоборствах  

|-
|Поражение
|align=center|22-8-1
| Александр Емельяненко
|Технический нокаут. Дисквалификация за отказ продолжить бой.
|M-1 Challenge 33 — 2012
|align="center"|6 июня 2012
|align="center"|2
|align="center"|5:00
|Ингушетия, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|22-7-1
| Александр Волков
|Единогласное решение судей
|M-1 Challenge 20 — 2009 Finals 
|align="center"|3 декабря 2009
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|Финал командного чемпионата России
|-
|Победа
|align=center|22-6-1
| Гаджимурад Нурмагомедов
|Удушающий прием
|M-1 Challenge 2009 Selections 6 
|align="center"|05 сентября 2009
|align="center"|1
|align="center"|1:30
|Махачкала, Дагестан, Россия
|6-й этап командного чемпионата России
|-
|Поражение
|align=center|21-6-1
| Александр Емельяненко
|Технический нокаут (рассечение)
|PROFC — Russia vs. Europe 
|align="center"|29 марта 2009
|align="center"|1
|align="center"|0:51
|Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|21-5-1
| Ярно Нурминен
|Технический нокаут (рассечение)
|FIGHTFORCE Day Of Anger 
|align="center"|28 февраля 2009
|align="center"|1
|align="center"|4:03
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|20-5-1
| Константин Глухов
|Удушающий приём
|IAFC — Russia vs. the World 
|align="center"|29 ноября 2008
|align="center"|2
|align="center"|1:37
|Новосибирск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|19-5-1
| Зулузинью
|Технический нокаут
|FIGHTFORCE — Russia vs. the World 
|align="center"|19 апреля 2008
|align="center"|1
|align="center"|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Ничья
|align=center|18-5-1
| Мойз Римбон
|Ничья
|IAFC Championship Cup 2007 
|align="center"|03 ноября 2007
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Россия
|
|-
|Победа
|align=center|18-5
| Кресимир Богданович
|Технический нокаут (остановка боя секундантами)
|Ultimate Conflict 
|align="center"|11 августа 2007
|align="center"|1
|align="center"|5:00
|Задар, Хорватия
|
|-
|Победа
|align=center|17-5
| Эрджигит Оторов
|Технический нокаут
|WAFC Mayor Cup 2007 
|align="center"|26 мая 2007
|align="center"|1
|align="center"|0:42
|Хабаровск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|16-5
| Милко Вурн
|Технический нокаут
|IAFC Championship Cup 
|align="center"|02 декабря 2006
|align="center"|1
|align="center"|3:06
|Россия
|Финал турнира
|-
|Победа
|align=center|15-5
| Сергей Котин
|Технический нокаут
|IAFC Championship Cup 
|align="center"|02 декабря 2006
|align="center"|1
|align="center"|3:12
|Россия
|Полуфинал турнира
|-
|Победа
|align=center|14-5
| Денис Соболев
|Нокаут
|IAFC Championship Cup 
|align="center"|02 декабря 2006
|align="center"|1
|align="center"|3:45
|Россия
|Четвертьфинал турнира
|-
|Поражение
|align=center|13-5
| Роман Зенцов
|Нокаут
|M-1 MFC — Russia vs. France 
|align="center"|04 ноября 2005
|align="center"|2
|align="center"|4:08
|Санкт-Петербург, Россия
|Бой за титул чемпиона М-1 в тяжелом весе
|-
|Поражение
|align=center|13-4
| Энтони Хардонк
|Технический нокаут (остановка боя секундантами)
|Bushido Europe Rotterdam Rumble 
|align="center"|09 октября 2005
|align="center"|2
|align="center"|2:01
|Роттердам, Голландия
|
|-
|Поражение
|align=center|13-3
| Мирко Филипович
|Нокаут
|PRIDE Critical Countdown 2005 
|align="center"|26 июня 2005
|align="center"|1
|align="center"|3:53
|Сайтама, Япония
|
|-
|Победа
|align=center|13-2
| Брайан Олсен
|Нокаут
|Euphoria — USA vs. Russia 
|align="center"|14 мая 2005
|align="center"|1
|align="center"|3:32
|Атлантик-Сити, Нью-Джерси, США
|
|-
|Победа
|align=center|12-2
| Мартин Малхасян
|Единогласное решение судей
|M-1 MFC Heavyweight GP 
|align="center"|04 декабря 2004
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Москва, Россия
|Финал гран-при
|-
|Победа
|align=center|11-2
| Милко Вурн
|Единогласное решение судей
|M-1 MFC Heavyweight GP 
|align="center"|04 декабря 2004
|align="center"|2
|align="center"|5:00
|Москва, Россия
|Полуфинал гран-при
|-
|Победа
|align=center|10-2
| Карлос Клейтон
|Единогласное решение судей
|M-1 MFC Heavyweight GP 
|align="center"|04 декабря 2004
|align="center"|2
|align="center"|5:00
|Москва, Россия
|Четвертьфинал гран-при
|-
|Поражение
|align=center|9-2
| Трэвис Виуфф
|Единогласное решение судей
|Euphoria Road To The Titles 
|align="center"|15 октября 2004
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Атлантик-Сити, Нью-Джерси, США
|
|-
|Победа
|align=center|9-1
| Сандер Тонхэюзр
|Нокаут
|2 Hot 2 Handle 
|align="center"|22 февраля 2004
|align="center"|1
|align="center"|3:32
|Амстердам, Голландия
|Финал турнира
|-
|Победа
|align=center|8-1
| Дэйв Дэлглиш
|Единогласное решение судей
|2 Hot 2 Handle Амстердам, Голландия
|align="center"|22 февраля 2004
|align="center"|1
|align="center"|10:00
|Амстердам, Голландия
|Полуфинал турнира
|-
|Победа
|align=center|7-1
| Сандер Маккиллджэн
|Технический нокаут
|2 Hot 2 Handle 
|align="center"|22 февраля 2004
|align="center"|1
|align="center"|1:31
|Амстердам, Голландия
||Четвертьфинал турнира
|-
|Победа
|align=center|6-1
| Сергей Терезимов
|Нокаут
|Dagestan International Mix-Fight 
|align="center"|20 апреля 2003
|align="center"|1
|align="center"|5:00
|Махачкала, Дагестан, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|5-1
| Валентейн Оверем
|Технический нокаут
|M-1 MFC — Russia vs. the World 5 
|align="center"|06 апреля 2003
|align="center"|1
|align="center"|3:20
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|4-1
| Бен Ротвелл
|Технический нокаут (остановка боя секундантами)
|M-1 MFC — Russia vs. the World 4 
|align="center"|15 ноября 2002
|align="center"|1
|align="center"|10:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|3-1
| Марсио Йеова
|Удушающий прием
|M-1 MFC — Russia vs. the World 3 
|align="center"|26 апреля 2002
|align="center"|1
|align="center"|2:48
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|2-1
| Пол Кэхун
|Нокаут
|M-1 MFC European Championship 2002 
|align="center"|15 февраля 2002
|align="center"|1
|align="center"|6:13
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|1-1
| Гилберт Ивел
|Удушающий прием
|M-1 MFC — Russia vs. the World 2 
|align="center"|11 ноября 2001
|align="center"|1
|align="center"|2:45
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Рюши Янагишава
|Единогласное решение судей
|Samurai 2000 
|align="center"|22 октября 2000
|align="center"|2
|align="center"|5:00
|Токио, Япония
|
|-
|}

Примечания

Ссылки 
 Профиль Ибрагима Магомедова на Sherdog 
 Профиль Ибрагима Магомедова на rusmma.at.ua 

Кикбоксеры России
Бойцы смешанных единоборств России